Villar del Salz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Salz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villar del Salz (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar